XIII. Zimní olympijské hry se konaly ve dnech 13. - 24. února roku 1980 v Lake Placid ve státě New York v USA. Zúčastnilo se jich celkem 1072 sportovců (840 mužů a 232 žen) ze 37 zemí světa a přibližně 6700 dobrovolníků.

V Lake Placid se konaly i III. zimní olympijské hry v roce 1932

Volba pořadatele 
Druhým kandidátským městem byl kanadský Vancouver, který odstoupil před konečným hlasováním.

Kalendář soutěží

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

Československo na ZOH 1980

Externí odkazy 
 
 Z historie olympijských her
  Oficiální výsledky ZOH 1980 na Olympedia

 
1980
Multisportovní události v roce 1980
Olympijské hry v USA
Sport v USA v roce 1980